Мариу Силва:
 Силва, Мариу (род. 1940) — португальский велогонщик.
 Силва, Мариу (род. 1961) — португальский легкоатлет.
 Силва, Мариу (род. 1966) — канадский политик, член парламента.
 Силва, Мариу (род. 1977) — португальский футболист и футбольный тренер.